Die Liste der Landräte in Baden-Württemberg enthält alle amtierenden Landräte der Landkreise in Baden-Württemberg.

Landräte werden in Baden-Württemberg durch den Kreistag gewählt. Zum Zeitpunkt der Wahl muss der Kandidat zwischen 30 und 65 Jahre alt sein. Die Amtszeit beträgt acht Jahre, eine Wiederwahl ist unbegrenzt möglich. Eine vorzeitige Abwahl ist nicht möglich.

Amtierende Landräte

Siehe auch 
 Liste der baden-württembergischen Oberbürgermeister

!
Baden-Wurttemberg